Живоин Павлович:
 Па́влович, Живоин (1898—1941) — югославский коммунист, политик.
 Па́влович, Живоин (1933—1998) — сербский кинорежиссёр.